Шерфиг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шерфиг, Лоне (род. 1959) — датский кинорежиссёр и сценарист.
 Шерфиг, Ханс (1905—1979) — датский писатель, художник и деятель коммунистического движения.